Никола́с Ива́н Гонса́лес (; ) — аргентинский футболист, форвард итальянского клуба «Фиорентина» и сборной Аргентины.

Карьера 
После более 10 лет нахождения в системе «Архентинос Хуниорс», Николас Гонсалес дебютировал за основную команду клуба в матче Кубка Аргентины против «Депортиво Лафаррере» в июле 2016 года. Дебют футболиста во второй лиге Аргентины состоялся 28 августа того же года в матче против тукуманского «Сан-Мартина». Первый гол в чемпионате Гонсалес забил в ворота «Атлетико Парана» 23 апреля 2017 года.

10 июля 2018 года подписал контракт на 5 лет с немецким клубом «Штутгарт».

Летом 2021 года перешёл в итальянскую «Фиорентину».

Достижения 
«Архентинос Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (Примера B): 2016/17

Сборная Аргентины
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Штутгарта»

Футболисты Аргентины
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Фиорентина»